Лиля — многозначное слово:

Лиля — уменьшительная форма от женских имён Лилиана, Лидия, Лилия.
Известные носительницы:
 Лиля Юрьевна Брик — «муза русского авангарда», хозяйка одного из самых известных в XX веке литературно-художественных салонов.
 Лиля Герреро (Елизавета Иннокентьевна Яковлева) — аргентинская поэтесса, переводчица, эссеистка, драматург и литературовед
 Лиля (Рахиль) Моисеевна Наппельбаум — русская поэтесса, литературовед, литературный критик.
 Лиля Жусуповна Турусбекова — советский кинорежиссёр. 
 Лиля Рустемовна Буджурова — крымскотатарская поэтесса и журналистка.
 Лиля Кедрова (Елизавета Николаевна Кедрова) — французская актриса русского происхождения.

Лиля — фамилия:
 Лиля, Анди — албанский футболист

См. также 
 Лиля навсегда — художественный фильм.
 С любовью, Лиля — художественный фильм.
 Лиляна — болгарское женское имя